Бегущий человек — многозначное понятие:

 «Бегущий человек» — роман Стивена Кинга.
 «Бегущий человек» — также название вымышленного телешоу в одноимённом романе.
 «Бегущий человек» — фильм по мотивам романа Стивена Кинга.
  — один из эпизодов аниме «Лабиринт сновидений».
 «Бегущий человек» — корейское развлекательное телешоу.
 «Бегущий человек» — песня рок-группы «Ария»